Windhagiana steht für:

 Bibliotheca Windhagiana, Bibliothek im ehemaligen Schloss Windhaag bei Perg, ein Grundstock der Universitätsbibliothek der Universität Wien
 Topographia Windhagiana, erste Herrschaftstopografie Österreichs, beauftragt von Joachim Enzmilner